Кардако́в — русская фамилия. Известные носители:
 Кардаков, Александр Юрьевич (род. 1964) — украинский IT-бизнесмен и общественный деятель.
 Кардаков, Валерий Николаевич (род. 1963) — советский хоккеист, российский тренер по хоккею с шайбой.
 Кардаков, Николай Иванович (1885—1973) — русский энтомолог и специалист по бонистике.